Сен-Марс'я́ль-де-Мірамбо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний захід від Парижа, 155 км на південний захід від Пуатьє, 100 км на південний схід від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 111 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 235,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Марс'яль-де-Мірамбо на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Марс'яль-де-Мірамбо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта